Martin Thörnberg (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur de hockey sur glace Owe Thörnberg.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HV71, il passe professionnel avec l'équipe première en 2003. L'équipe remporte l'Elitserien en 2004, 2008 et 2010. En 2011, il part à l'étranger en rejoignant le Torpedo Nijni Novgorod dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2009 : termine meilleur pointeur des séries éliminatoires.
2009 : termine meilleur buteur des séries éliminatoires.
2010-2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HC Dalen|| Division 1|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| HV71|| Elitserien|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HV71|| Elitserien|| 47|| 7|| 4|| 11|| 71|| 17|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HV71|| Elitserien|| 28|| 2|| 0|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IK Oskarshamn|| Allsvenskan|| 12|| 2|| 3|| 5|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HV71|| Elitserien|| 50|| 10|| 7|| 17|| 64|| 12|| 5|| 1|| 6|| 20
|-
| 2006-2007|| HV71|| Elitserien|| 55|| 14|| 12|| 26|| 34|| 14|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2007-2008|| HV71|| Elitserien|| 51|| 20|| 17|| 37|| 78|| 17|| 7|| 10|| 17|| 10
|-
| 2008-2009|| HV71|| Elitserien|| 51|| 27|| 11|| 38|| 88|| 18|| 10|| 3|| 13|| 29
|- 
| 2009-2010|| HV71|| Elitserien|| 52|| 20|| 18|| 38|| 42|| 16|| 5|| 8|| 13|| 0
|-
| 2010-2011|| HV71|| Elitserien|| 52|| 25|| 19|| 44|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 49|| 20|| 19|| 39|| 22|| 13|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 52|| 26|| 12|| 38|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague || KHL || 53|| 18|| 13|| 31|| 34|| 22|| 7|| 6|| 13|| 12
|-
| 2014-2015|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 56|| 11|| 20|| 31|| 39|| 6|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2015-2016|| HV71|| SHL || 49 || 11 || 22 || 33 || 20 || 6 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2016-2017|| HV71|| SHL || 47 || 17 || 10 || 27 || 14 || 14 || 6 || 5 || 11 || 2 
|-
| 2017-2018|| HV71|| SHL || 45 || 11 || 11 || 22 || 22 || 2 || 0  || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019|| HV71|| SHL || 10 || 1 || 4 || 5 || 4 || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2019-2020|| HV71|| SHL || 39 || 9 || 4 || 13 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Dalen || Hockeyettan || 21|| 16|| 15|| 31|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 6|| +3||align="left"| Quatrième place de l'élite
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 ||+4 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 3|| 5|| 4|| +5|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en août 1983
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Naissance à Jönköping
Joueur du IK Oskarshamn